«Детвора» — одна из наиболее известных картин Сергея и Алексея Ткачёвых, созданная в 1958—1960 годах. Изображает группу деревенских девочек на мостках на реке. Полотно находится в коллекции Государственного Русского музея и представлено в его постоянной экспозиции. Эта картина — первая значительная работа, которой художники заявили о себе на крупных выставках Советского Союза.

Советские и российские методисты и педагоги рекомендовали использование картины Алексея и Сергея Ткачёва в преподавании и воспитательной работе в средней общеобразовательной школе.

История создания и судьба картины 

Кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии Художеств Игорь Круглый отмечал, что Ткачёвы выросли в многодетной семье, в детстве их постоянно окружали друзья-сверстники. Когда они повзрослели, то в общении с детьми у них не было «барьера». Он отмечал «необыкновенно искреннее, задушевное отношение Ткачёвых к детям», которое находит выражение в полотнах художников.	В период работы над «Детворой» Ткачёвы создали картины «Нянька» (1958—1959), «На огороде» (1959), «Весна наступает» (1959), «В баню» (1959), «На полянке» (1959). Герои этих картин, как и «Детворы», — деревенские жители, занятые повседневными делами: убирают капусту в огороде, ухаживают за ребёнком, идут в баню. Внешне непритязательные сценки, изображаемые художниками, покоряли зрителей этого времени искренностью, простотой и поэтичностью.

От набросков к картине 
Сцену, изображённую на картине «Детвора», по признанию самих художников, они увидели и зарисовали с натуры на реке Волга в 1948 году во время студенческой практики. Ткачёвы оговаривались, что подобных сценок они наблюдали много и на реке Мста. В это время они оба были студентами Московского художественного института имени В. И. Сурикова. Братья увлекались футболом (болели за московское «Динамо»), посещали концерты в Московской консерватории, спектакли МХАТа и Малого театра, были завсегдатаями Третьяковской галереи, где многие часы проводили перед картинами Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова. Ткачёвы считали тогда своим духовным наставником Аркадия Пластова. Студенты обычно проходили летнюю практику в Крыму, где в Козах находилась в то время институтская база. Два летних месяца практики они под руководством преподавателей рисовали на пленэре обнажённую натуру. В своих воспоминаниях Ткачёвы с гордостью утверждали, что ни разу не побывали на крымской институтской базе, каждый раз во время летней практики отправляясь на Волгу и Каспий, где искали репинские и суриковские типы. 

Встречаются утверждения, что именно с этой совместной работы над зарисовками к будущей картине «Детвора» началось многолетнее творческое сотрудничество Алексея и Сергея Ткачёва. В 1948 году были созданы рисунок и акварель, которые тем не менее оказались вскоре забыты и долго «валялись где-то в папках». Только через много лет художники обнаружили эти наброски и приняли решение создать на их основе картину. В 1958 году Алексей и Сергей Ткачёвы задумали, а в 1960 году завершили полотно «Детвора». О своём замысле авторы писали:
«Ребята стоят, мечтают, вдаль смотрят. По-разному шла работа: и по свету решалась, и против света, и с множеством фигур. Постепенно выкидывали всё лишнее. Композиция от этого становилась строже, ясней. Этюдов, как всегда, написано было много. Психология не в лицах детей (где там против света увидишь её!), а во всём образном строе холста. Нам хотелось показать	счастливый мир детей. Ритм фигурок, постановка ног, движение рук, повороты голов, наконец, колорит должны были эмоционально воздействовать на зрителя. Светлый, ясный день, ветерок развевает платья, платочки, в этом весь смысл картины»

Этюды к картине и её варианты 
Сохранились этюды, выполненные художниками к картине, часть которых хранится, так же как и сама картина, в Русском музее. Это три работы Алексея Ткачёва и две — Сергея Ткачёва с одинаковым названием «Детвора». Два этюда Алексея Ткачёва находятся в коллекции Ставропольского краевого музея изобразительных искусств (техника обоих — масляная живопись по холсту, размеры: одного — 16,5 X 29, другого — 52 X 25 сантиметров). Этюд Сергея Ткачёва «Детвора» (картон, масло, 25 X 34 сантиметра) был приобретён Орловской областной картинной галереей, другой его этюд «Три девочки на мостике» (холст, масло, 33 X 53 сантиметра) — в Барнауле, в Государственном художественном музее Алтайского края. Местонахождение ещё трёх известных искусствоведам этюдов Сергея Ткачёва: «Катя» (картон, оргалит, масло, 40,5 X 20 сантиметров), «На мостках» (картон, масло, 25 X 35 сантиметров) и «Этюд» (картон, масло, 24,5 X 34 сантиметра), а также этюдов Алексея Ткачёва «Головка девочки» (картон, масло, 24,5 X 34,5 сантиметра), «Девочка с полотенцем» (картон, масло, 33 X 24,5 сантиметра) и «Девочка в розовом» (картон, масло, 34,5 X 25 сантиметров), «Мостик» (картон, масло, 25 X 35 сантиметров), «Мостик» (картон, масло, 24,5 X 34,5 сантиметра), «Таня Филатова» (картон, оргалит, масло, 39,5 X 20 сантиметров) — неизвестно. Этюд «Девочка в красном» (размер — 52,5 на 24,5 сантиметра, холст, масло) находится в коллекции Ставропольского краевого музея изобразительных искусств.

Картине из собрания Русского музея предшествовали два варианта, которые не удовлетворили художников. В процессе работы над третьим художники убедились, что первоначальный вариант окончательной композиции полотна был перегружен деталями и лишними персонажами. В результате, в самом конце работы им пришлось записать уже присутствовавшие на картине лодку на воде и мальчугана, сидевшего на мостках вместе с девочками. Художники на заключительной стадии создания картины использовали сделанные ими фотографии девочек из деревни Новые Котчищи, расположенной на реке Мста. Сохранилась и опубликована самими художниками в автобиографической книге «50 лет вместе (из нашей жизни)» фотография, изображающая трёх девочек, стоящих у перил мостков над рекой Мста. Фотография предположительно датируется 1960 годом. Известны имена двух девочек, которые позировали художникам в процессе создания картины: Таня Филатова и Катя (её фамилия не установлена).

Один из вариантов картины «Детвора» находится в собрании Музея братьев Ткачёвых, который является филиалом ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр». Этот вариант был начат в 1958 году и закончен в 1994 году, техника — масляная живопись по холсту, размер — 90 на 130 сантиметров.

Картина «Детвора» из собрания Русского музея 
Техника исполнения картины — масляная живопись по холсту. Размер — 121 на 200 сантиметров. Картина в настоящее время находится в коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Большую роль в её приобретении сыграл директор Русского музея в 1951—1977 годах Василий Алексеевич Пушкарёв. Картина привлекла его внимание во время персональной выставки братьев Ткачёвых в Москве в 1961 году. Сохранилась стенограмма его выступления 7 апреля этого года, в котором он так характеризует «Детвору»:
«Красивейшей картиной является вот эта вещь. Написана одним дыханием, простой мотив, который все видели сотни раз. Художники сумели из этого простого мотива сделать прекраснейшую вещь, которая меня волнует, наполняет душу радостью и светом. Как здесь художники нашли цвет, как просто поставили девчушек против света. Путь, по которому они идут, это путь образного мышления, образного решения. Это путь очень верный и плодотворный. Желаю им успеха…»
Картина из собрания Русского музея неоднократно участвовала в выставках. Так, она была представлена на персональных выставках Алексея и Сергея Ткачёвых в Москве в 1961 году, в Белграде (январь 1961 года) и в Академии художеств в 1979 году, на проходившей в 2006 году в Русском музее выставке, посвящённой советскому искусству 1960–1985 годов, которая называлась «Время перемен».

Сюжет картины 
Картина изображает на деревянных мостках, возвышающихся над рекой, пять босоногих девочек, облокотившихся на перила и расположившихся вдоль них цепочкой. Их лица скрыты тенью, так как они стоят против солнечного света. Их позы и жесты передают мечтательность, настороженность и раздумье. Игорь Круглый отмечает своеобразие положения рук каждой из них, их причудливые ы и «тонкие, как молодые деревца, фигурки». Сами художники отмечали, что не стремились выразить психологию девочек, но она тем не менее раскрывается в индивидуальном характере персонажей, в том, как они восхищаются окружающим их миром, в «мажорном строе живописи». Просветы между фигурами имеют особый ритм. Сцена освещается ярким летним солнцем: «Его лучи, осветив накалённое у горизонта добела небо, скользнули вдали по зелёному бережку озера, яркими против света отблесками легли на цветастые платьица, головки, косынки девочек, мостки, сине-серую с отражениями гладь воды».

Искусствоведы и зрители о картине 
Доктор искусствоведения В. П. Лапшин считал картину «Детвора» лучшей жанровой картиной в творчестве Ткачёвых этого времени. Он отмечал, что в ней присутствует многое из того, что уже встречалось в других картинах художников: солнечный день, река со сверкающими бликами на воде, яркая зелень береговой травы, «голенастые девчонки в коротких платьицах». Но это полотно, по его мнению, более цельно, «собраннее» и глубже по содержанию. Дети изображены на фоне светлого пейзажа силуэтно, что позволяет «заострить пластическую характерность их поз и усилить эмоциональную выразительность детских образов». Безмятежность состояния, светлая душевная ясность детей подчёркиваются спокойствием пейзажа, для которого авторы выбрали серебристую гамму. Лапшин воспринимал картину как «лирический рассказ о той счастливой поре детства, которая отмечена очарованием непосредственности, беззаботностью и трогательной красотой». Тем не менее Лапшин считал, что в этой картине Ткачёвы не сумели выйти из рамок чисто внешнего зрительного облика человека. И. П. Горин в очерках «Образ современника в советской жанровой живописи» отмечал, что картина «Детвора» отличается особой выразительностью, так как художники сумели раскрыть «природу детства, подобную природе хрупких молодых побегов». 

Игорь Круглый отмечал, что в фигурах стоящих на мостике пяти девочек для зрителя есть много знакомого, но художники открыли при этом ему «нечто новое, неожиданно прекрасное и волнующее». Фигуры девочек отличаются разнообразием поз и жестов. У каждой руки по разному лежат на перилах, различны по силуэту и их «тонкие, как молодые деревца, фигурки».  Игорь Круглый полагал, что не надо искать в картине какой-либо скрытый подтекст. По его мнению, художники «сказали всё предельно ясно» — они перенесли на холст бурное и радостное биение жизни. Зритель, по словам Круглого, почувствует при взгляде на картину прилив сил и счастливое ощущение юности. Сама картина показывает безграничность возможностей в развитии традиций реалистического искусства.

Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств Виталий Манин в книге о творчестве художников отмечает, что в картине 
«стихийная игра света будто упорядочивается, становится осмысленной, не поддающейся буйной стихии природы. От этого изображение приобретает естественность, композиция — логичность, цвет — не только мотивированность, но и сдержанную красоту отношений, гармонию»
Манин выделяет наиболее правдоподобные детали, придающие убедительность картине: засвечена шероховатая поверхность синей опоры поручней, розовые на просвет платьица девочек, «бликование» воды, «контражурное изображение мостика и фигур девочек подсвечено настолько натурально, что цвет полотна, сохраняя дистанцию с реальностью, вызывает в сознании физическое ощущение красоты реального мира». Существом живописи Ткачёвых, по мнению искусствоведа, является не модель мира, а реальность «в солнечном великолепии, овеянная свежим ветром, в сиянии тёплого золотистого неба». Авторы создают гармонию цвета, формы, света, фактуры, поэтизируют её.

Профессор Вячеслав Филиппов отмечает влияние импрессионизма и праздничность картины «Детвора», простоту сюжета, отсутствие лишней динамики и патетики. Полотно, с точки зрения Филиппова, раскрывает зрителям счастливый мир детства. Профессор Санкт-Петербургского Государственного Академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Ирина Романычева отмечает, что на картине эмоциональный строй пейзажа связан с миром чувств изображённых детей. Пейзаж несёт большую смысловую нагрузку. Художники стремятся углубить образ персонажей и выявить их характер.

По мнению авторов путеводителя «XX век в Русском музее: живопись, скульптура 1900—2000 годов: к 110-летию Русского музея» для картины характерно единство элементов: света, цвета, «ощущения жаркого летнего воздуха, резкого свежего ветра», их объединяет беспокойная фактура, которая «воспроизводит поверхность воды, взволнованную ветром и осыпанную яркими солнечными бликами». Вода на картине — повод для живописной игры света и цвета, а одновременно метафора «чистой, прозрачной, готовой отразить в себе весь мир души ребенка». Первые послевоенные десятилетия, к которым, по мнению авторов путеводителя, относится действие картины, — период тяжёлого и длительного восстановления страны. На это намекают зрителю «хрупкие фигурки девочек, и их простенькая домашняя одежда». В картине создан образ детства, хотя и не беззаботного, но счастливого.

Картина «Детвора» в преподавании 
Советские и российские методисты и педагоги рекомендовали использование картины Алексея и Сергея Ткачёва в преподавании и воспитательной работе в средней общеобразовательной школе. В частности, Анатолий Парамонов и Светлана Червонная в книге для учителя «Советская живопись» писали, что это полотно, как и другие полотна художников, «правдиво и поэтично» передаёт «повседневную жизнь людей труда» и «образ русской деревни». Л. М. Садкова предлагала её к использованию на уроках изобразительного искусства. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников считает возможным на примере картины показать детям  в возрасте семи лет, что произведения искусства выражают различные чувства и мысли, что достигается через изображение фигур и предметов, а также через цвет, линию, композицию, живописную технику.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Изобразительное искусство соцреализма
Картины 1960 года
Картины из собраний Государственного Русского музея
Картины с изображением детей